Das Lied der Heimat steht für:

 Lied der Heimat, sowjetische Filmbiografie über Michail Glinka, Regie: Grigori Alexandrow (1952)
 Das Lied der Heimat (Album), Album von Freddy Quinn (1956)
 Das Lied der Heimat, Schweizer Heimatfilm von Franz Schnyder (1956), siehe Zwischen uns die Berge
 Das Lied der Heimat, Originaltitel Tatranská romance, Film von Josef Rovenský (1934/35)